Сан Лорензо Халтелулко има више значења:

 Сан Лорензо Халтелулко (Куаксомулко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Лорензо Халтелулко (Санта Круз Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику